Caio Júlio Julo (cônsul em 489 a.C.) – cônsul romano em 489 a.C.
 Caio Júlio Julo (cônsul em 482 a.C.) – cônsul romano em 482 a.C., filho do anterior
 Caio Júlio Julo (cônsul em 447 a.C.) – cônsul romano em 447 a.C., 435 a.C. e, possivelmente, 434 a.C. Decênviro em 451 a.C. e possivelmente filho do anterior
 Caio Júlio Julo (ditador em 352 a.C.) – ditador romano em 352 a.C.

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história